

Persone
 Andrea Bodó-Molnár – ginnasta ungherese
 Attila Molnár – calciatore rumeno
 Balázs Molnár – calciatore ungherese
 Brižitka Molnar – pallavolista serba
 Dòra Molnar – nuotatrice ungherese
 Dezső Molnár – calciatore ungherese
 Endre Molnár – ex pallanuotista ungherese
 Estevão Molnar – schermidore brasiliano
 György Molnár – cestista ungherese
 Ignác Molnár – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Ingo Molnar – programmatore e hacker ungherese
 István Molnár – pallanuotista ungherese
 János Molnár – calciatore ungherese
 Jozef Molnár – calciatore slovacco
 Ladislav Molnár – allenatore di calcio e calciatore slovacco
 Lawrence A. Molnar – astronomo statunitense
 Miklos Molnar – calciatore danese
 Paolo Molnar C. – pittore e incisore ungherese
 Pavol Molnár – calciatore cecoslovacco
 Stanko Molnar, nato Stanko Brnjac – attore croato
 Tamás Molnár – pallanuotista ungherese
 Thomas Molnar – filosofo, storico e politologo statunitense di origini ungheresi
 Tibor Molnár – ex calciatore ungherese naturalizzato canadese
 Vera Molnar, nata Vera Kment – attrice tedesca di origini ungheresi

Altro
 8245 Molnar  – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Ferenc Molnár